Пётр Авраменко:
 Авраменко, Пётр Иванович (род. 1937) — бандурист, Заслуженный артист Украины.
 Авраменко, Пётр Никитович (1915—2003) — Герой Советского Союза.